Zandbrug (Utrecht), Zandbrug te Utrecht
Zandbrug te Amsterdam, officieuze naam voor Brug 225 (Kloveniersburgwal/Raamgracht)